Moingnard ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Moignard (* 1985), französischer Jazzmusiker
 Elizabeth Moignard (* 1951), Kunsthistorikerin und Archäologin 
 Jacques Moignard (* 1951), französischer Politiker